Sipos Anna (1908–1988), 11-szeres világbajnok asztaliteniszező
 Sipos Anna (?) néprajzkutató
 Sipos Anna, (?) a Népművészet Mestere díjjal kitüntetett csuhéfonó
 Sipos Anna, (?) televíziós műsorkészítő